El Torneig de Rotterdam 2014, també conegut com a ABN AMRO World Tennis Tournament 2014, és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 41a edició del torneig es va disputar entre el 10 i el 16 de febrer del 2014 al Ahoy Rotterdam de Rotterdam, Països Baixos.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014